Кло, Антуан-Бартелеми (1793—1868) — французский врач, организовавший врачебное дело в Египте, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Кло — суперзлодей издательства Marvel Comics.
 КЛО — украинская сеть АЗС.

См. также 
 Клу (значения)